

Patronyme 

 Goran Bogunović (né en 1989), joueur de handball croate ;
 Miloš Bogunović (né en 1985), footballeur international serbe ;
 Uglješa Bogunović (1922-1994), architecte serbe.